

Праздники и памятные дни

Национальные 
  Китайская Республика (Тайвань) — День конституции.
  Мозамбик — день семьи.
  — день Куайд-и-Азам.
  — День освобождения г. Газиантеп (1921).

Религиозные 

 Рождество Христово в церквях, пользующихся григорианским и новоюлианским календарями, а также в Японской православной церкви и Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

 Католицизм
 Адальсинда (715), наместница аббатства Маршиен, дочь святых Риктруд и Адальбода.
 Святая Албурга из Уилтона (810), англосаксонская принцесса, жена Вульфстана, основавшего в 773 году аббатства Уилтон в Солсбери.
 Александр Иерусалимский (конец II века — 251) священномученик, епископ и соправитель патриарха города Иерусалима (в то время город Элия Капитолина).
 Анастасия (303), дева, мученица из г. Сирмий (ныне Сремска-Митровица).
 Евгения (257), римская дева, дочь Святого Филиппа, мученица во времена императора Валерьяна.
 Фольке (1231), блаженный, известный как Фольке тулузский и Фольке марсельский, менестрель из г. Джэн, монах и позднее глава цистерианского аббатства Торонет в департаменте Вар в современной Франции, в 1206 году становится епископом тулузским.
 Блаженный Нера Толомеи (1287)
 Жакопоне из Тоди, Италия (1306), францисканец, автор Стабат Матэр.
 Ангелина (1435), известная как Ангелина из Корбара, Ангелина из Монтежове, Ангелина из Марчиано и Ангелина из Фолиньо, блаженная, в 1397 году организует в Фолиньо монастырь святой Анны.
 Мария Тереза Вулленвебер (1907), создатель и первый руководитель Конгрегации сестёр Божественного Спасителя, причислена к лику святых Папой Павлом VI в 1968 году. Происходит из дворянской семьи из г. Гладбах в Германии.
 Святой Альберт Чмиеловский, (1916), от рождения Адам, монах францисканского ордена, создатель мужского и женского орденов помощи бедным в г.Краков, Польша.

  Православие
 память святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (ок. 348);
 память преподобного Ферапонта Монзенского (1597);
 память священномученика Александра, епископа Иерусалимского (251);
 память мученика Разумника (Синезия) (270—275).

Именины 

  и производные: Маноэль, Мануэль, Мануэлле, Нэделек, Нэделег, Нэлли, Ноэлия, Ноэлла, Ноэлле, Ноэллие, Ноэллина, Ноэллине, Новела, Новэленн, и т. д.
  и производные: Эммануэлле, Иманоль
также:
 Адам
 Александр
 Альберт и производные: Альберта, Альберте, Альбертине, Альберто, Альбрехт, Альдеберт, и т. д.
 Адальсинда и производные: Синдэл, Синди
 Ангелина
 Евгения
 Якопоне
 Наталья
 Мария, Матэуш, Пётр и Сиемяслав.

События 
См. также :Категория:События 25 декабря

До XIX века 
 800 — коронация Карла Великого титулом «император Запада» в Риме.
 1000 — Иштван I Святой коронован королём Венгрии.
 1066 — коронация Вильгельма I Завоевателя короной Англии.
 1130 — Рожер II коронован королём Сицилии.
 1492 — на острове Эспаньола Колумбом основано первое поселение испанцев в Новом Свете — Ла-Навидад.
 1559 — кардинал Джованни Анджело Медичи избран Папой Римским Пием IV.
 1745 — подписан сепаратный мирный договор в Дрездене.
 1759 — в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твёрдую ртуть.

XX век 
 1905 — подавлена Новороссийская республика.
 1914 — Рождественское перемирие.
 1917 — провозглашена Советская власть на Украине.
 1942 — нацистами уничтожено гетто в Бытене.
 1946 — в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.
 1949 — начало Хабаровского процесса над японскими военными преступниками (длился по 30 декабря).
 1958 — приняты «Основы уголовного права СССР», из Уголовного Кодекса РСФСР и союзных республик изъята «террористическая» 58-я статья, максимальный срок заключения снижен с 25 до 15 лет.
 1977 — встреча премьер-министра Израиля Менахема Бегина с президентом Египта Мохаммедом Анваром ас-Садатом в Египте.
 1979
 Начало ввода советских войск в Афганистан.
 При переброске войск близ Кабула разбился военный Ил-76. Погибли 47 человек — первые жертвы Афганской войны.
 1989 — расстрел вместе с супругой Николае Чаушеску, правителя Румынии с 1965 по 1989 г., резкого противника горбачёвской перестройки.
 1990 — «день рождения» первого в мире вэб-сайта (info.cern.ch), первая коммуникация компьютеров через вэб-сервер (Бернерс-Ли, NeXT).
 1991 — отставка Михаила Горбачёва с поста президента СССР. Официально наименование РСФСР изменено на Российская Федерация (Россия). В 19 часов 35 минут над Кремлём флаг СССР сменяется флагом России. Советский Союз прекращает своё существование.
 1993 — вступила в силу Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.
 1999 — катастрофа Як-42 под Валенсией (Венесуэла). Погибли 22 человека.

XXI век 
 2003 — катастрофа Boeing 727 в Котону (Бенин). Погибли более 140 человек.
 2010 — начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.
 2016 — катастрофа Ту-154 под Сочи. Погибли 92 человека.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 25 декабря

До XIX века 
 1 до н. э. (в христианской традиции по датировке григорианского календаря) — Иисус Христос, центральная личность в христианской религии.
 1250 — Иоанн IV Ласкарис (ум. ок. 1305), никейский император (1259—1261).
 1564 — Абрахам Блумарт (ум. 1651), нидерландский художник.
 1584 — Маргарита Австрийская (ум. 1611), дочь эрцгерцога Австрии Карла II, супруга короля Испании и Португалии Филиппа III.
 1624 — Ангелус Силезиус (ум. 1677), немецкий теолог, христианский мистик, поэт.
 1709 — Жюльен Офре де Ламетри (ум. 1751), французский врач и философ-материалист.
 1769 — Карл-Людвиг Костенобль (ум. 1837), немецкий актёр, драматург, мемуарист.

XIX век 
 1813 — Фридрих Вебер (ум. 1894), немецкий поэт.
 1859 — Николай Касаткин (ум. 1930), русский советский живописец, участник Товарищества передвижников.
 1872 — Элена Рубинштейн (ум. 1965), основательница косметической линии и сети магазинов в США, Франции и Великобритании.
 1876 — Мухаммад Али Джинна (ум. 1948), генерал-губернатор Пакистана (1947—1948), отец пакистанской государственности.
 1878 — Луи Шевроле (ум. 1941), американский автогонщик и автомобилестроитель швейцарского происхождения.
 1883 — Морис Утрилло (ум. 1955), французский живописец-пейзажист.
 1886 — Павел Бляхин (ум. 1961), русский советский писатель, сценарист, журналист, государственный деятель, участник Гражданской войны.
 1887 — Конрад Хилтон (ум. 1979), американский предприниматель, основатель сети отелей Hilton.
 1893 —  (ум. 1977), американский дипломат и публицист.
 1895 — Григорий Верёвка (ум. 1964), украинский советский композитор, хоровой дирижёр.
 1898 — Владимир Лепко (ум. 1963), актёр театра и кино, комик, премьер Московского театра сатиры, народный артист РСФСР.
 1899 — Хамфри Богарт (ум. 1957), американский киноактёр, лауреат премии «Оскар».

XX век 
 1901 — Алиса, герцогиня Глостерская (урожд. Монтегю-Дуглас-Скотт; ум. 2004), член британской королевской семьи.
 1916 — Наталия Шведова (ум. 2009), советский и российский лингвист, академик РАН.
 1918 — Анвар Садат (убит в 1981), египетский государственный и военный деятель, маршал, президент Египта (1970—1981).
 1925 — Карлос Кастанеда (ум. 1998), американский писатель, мыслитель, мистик.
 1927 — Рейно Арен (ум. 1990), эстонский советский актёр.
 1930
 Майк Агасси (ум. 2021), иранский и американский боксёр армянского происхождения.
 Арменак Алачачян (ум. 2017), армянский советский баскетболист, олимпийский призёр, 4-кратный чемпион Европы.
 1931 — Василий Стародубцев (ум. 2011), российский государственный деятель, советский партийный и политический деятель. Народный депутат СССР (1989—1992), губернатор Тульской области (1997—2005).
 1936 — принцесса Александра Кентская, член британской королевской семьи.
 1938 — Аркадий Хайт (ум. 2000), советский и российский писатель-сатирик, драматург, сценарист.
 1940 — Левон Оганезов, советский и российский пианист, композитор, актёр, телеведущий, народный артист РФ.
 1942 — Франсуаза Дюрр, французская теннисистка.
 1943
 Вилсон Фиттипальди, бразильский автогонщик и бизнесмен.
 Ханна Шигулла, немецкая актриса театра и кино, певица.
 1944 — Жаирзиньо, бразильский футболист, чемпион мира (1970).
 1946
 Дитер Гайке, немецкий композитор и гитарист, известный под псевдонимом Blonker.
 Раиса Мухаметшина, советская и российская артистка эстрады, пародистка, певица и актриса, заслуженная артистка РФ.
 1947 — Владимир Кондратьев, советский и российский тележурналист, политический обозреватель.
 1954 — Энни Леннокс, шотландская певица, участница дуэта «Eurythmics», обладательница «Оскара», «Золотого глобуса», четырёх «Грэмми».
 1955 — Евгений Маргулис, советский и российский рок-певец, гитарист, автор песен, телеведущий.
 1958 — Константин Кинчев (при рожд. Панфилов) советский и российский певец, музыкант, автор песен, лидер рок-группы «Алиса».
 1960 — Андрей Козлов, российский телеведущий, режиссёр и продюсер.
 1962 — Марина Базанова (ум. 2020), советская и украинская гандболистка, трёхкратная чемпионка мира.
 1964 — Гари Макаллистер, шотландский футболист и тренер.
 1965 — Игорь Лифанов, российский актёр театра и кино.
 1966 — Виталий Прохоров, советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион (1992).
 1968 — Хелена Кристенсен, датская супермодель и фотограф.
 1969 — Фред Бёрре Лундберг, норвежский двоеборец, двукратный олимпийский чемпион.
 1970 — Эммануэль Амунеке, нигерийский футболист и тренер, олимпийский чемпион (1996).
 
 Владислав Галкин (при рожд. Сухачёв; ум. 2010), советский и российский актёр, заслуженный артист РФ.
 Дайдо (Дайдо Флориан Клу де Буневиаль Армстронг), британская поп-певица.
 Джастин Трюдо, премьер-министр Канады с 2015 г.
 
 Армин ван Бюрен, нидерландский музыкальный продюсер и диджей в стиле транс и прогрессив-транс.
 Туомас Холопайнен, финский музыкант, клавишник, лидер и основатель симфоник-метал-группы «Nightwish».
  — Лора Сэдлер (погибла в 2003), английская актриса.
 
 Ян Вэньцзюнь, китайский гребец на каноэ, двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008).
 Александра Савельева, российская певица, солистка поп-группы «Фабрика».
  — Эрик Гордон, американский баскетболист, чемпион мира (2010).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 25 декабря

До XX века 
 1583 — Трифон Печенгский (р. 1495), основатель Печенгского монастыря, преподобный Русской церкви.
 1868 —  (р. 1821), американский изобретатель цилиндрического дверного замка.
 1885 — Павел Фомин (р. 1818), русский генерал, участник покорения Кавказа и Крымской войны.
 1888 — Александр Герд (р. 1841), российский педагог, основоположник методики преподавания естествознания.

XX век 
 1903 — Альберт Шеффле (р. 1831), немецкий и австрийский экономист и социолог.
 1921 — Владимир Короленко (р. 1853), русский писатель.
 1925
 Георгий Вульф (р. 1863), русский физик, создатель рентгеновской спектроскопии.
 Карл Абрахам (р. 1877), немецкий психоаналитик, сотрудник Зигмунда Фрейда.
 1935 — Поль Бурже (р. 1852), французский писатель.
 1936 — Карл Штумпф (р. 1848), немецкий философ и психолог.
 1938 — Карел Чапек (р. 1890), чешский писатель.
 1943 — Илона Дуриго (р. 1881), венгерская певица (меццо-сопрано) и педагог.
 1951 — Иван Берсенев (р. 1889), актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР.
 1952 — Иван Кочерга (р. 1881), украинский драматург.
 1973 — Габриель Вуазен (р. 1880), французский пионер авиации, конструктор аэропланов и автомобилей, предприниматель.
 1977 — Чарли Чаплин (р. 1889), актёр, режиссёр, сценарист.
 1983 — Хуан Миро (р. 1893), испанский художник-сюрреалист.
 1984 — Джек Балмер (р. 1916), английский футболист, легенда «Ливерпуля».
 1989 — расстреляны:
 Николае Чаушеску (р. 1918), правитель Румынии с 1965 по 1989;
 Елена Чаушеску (р. 1919), супруга Николае Чаушеску.
 1991 — Готлиб Ронинсон (р. 1916), советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 1995
 Джеймс Мид (р. 1907), британский экономист.
 Дин Мартин (р. 1917), американский актёр и певец итальянского происхождения.
 1996 — Суламифь Цыбульник (р. 1913), советский кинорежиссёр.
 1997
 Джорджо Стрелер (р. 1921), итальянский театральный режиссёр.
 Валентина Караваева (р. 1921), советская актриса театра и кино.
 погиб Анатолий Букреев (р. 1958), советский и казахстанский альпинист.

XXI век 
 2005 — Биргит Нильссон (р. 1918), шведская оперная певица.
 2006 — Джеймс Браун (р. 1933), американский певец, автор песен.
 2014 — Глеб Якунин (р. 1934), советский и российский религиозный и общественный деятель, политик, диссидент.
 2016
 Джордж Майкл (р. 1963), британский певец.
 Елизавета Глинка (р. 1962), российский общественный деятель и правозащитник.
 Валерий Халилов (р. 1952), дирижёр и композитор, народный артист Российской Федерации.
 Ильяс Тапдыг (р. 1934), народный поэт Азербайджана.
 2017 — Владимир Шаинский (р. 1925), советский и российский композитор.
 2020
 Иван Богдан (р. 1928), советский борец классического стиля, чемпион и призёр чемпионатов СССР, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион (1960), Заслуженный мастер спорта СССР (1960).
 Кей Си Джонс (р. 1932), американский профессиональный баскетболист и тренер, олимпийский чемпион (1956).
 Альберт Лиханов (р. 1935), советский и российский писатель.

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Спиридон Солнцеворот.
 После Спиридона день хоть на воробьиный носок, но прибавится.
 Как день прибавляется, на земле воздух холодеет.
 Коли воробьи вдруг начинают собирать пух и перья и тащат их в свои гнёзда — к сильным морозам.
 Откуда ветер на Спиридона, оттуда же будет дуть до Сороков (22 марта).
 Если на Спиридона светит солнце, то дни на Святках (с 7 января по 19 января) будут ясными.
 Коли солнце начинает светить с самого утра — к ясному Новому году.
 На Спиридона-солнцеворота медведь в берлоге поворачивается на другой бок, а корова на солнышке бок погреет.
 Закармливают кур гречихой из правого рукава, чтобы раньше неслись.
 Садовники встряхивают яблони, приговаривая: «Спиридоньев день, подымайся вверх!».
 Взрослым запрещалось на Спиридона работать.
 Нарезали вишнёвых веточек и ставили их в горшок на покуцти (в переднем углу) и каждый день поливали: коли они зацветали на Рождество (православное), то в следующем году ожидали добрый урожай на садовые плоды.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Спиридон Солнцеворот. Энциклопедия народных примет и суеверий «Чёрный кот»